Влади́мир Федоро́вский:
 Федоровский, Владимир (род. 1950) — французский писатель.
 Федоровский, Владимир Георгиевич (род. 1946) — советский и российский театральный критик.
 Федоровский, Владимир Капитонович () — депутат 1-й Государственной думы.